Лас Лагуниљас има више значења:

 Лас Лагуниљас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Лагуниљас, Лагуниљас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагуниљас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагуниљас, Ла Лагуниља (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лагуниљас (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику